Яков Андреевич Селезнёв (4 августа 1989, Елабуга, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — профессиональный российский хоккеист, защитник. Чемпион мира 2007 года (юниорская сборная) бронзовый призёр чемпионата мира 2008 года (молодёжная сборная).

Биография 
Воспитанник пермского хоккея — спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва (СДЮШОР) хоккейного клуба Молот-Прикамье (тренер — Ю. Б. Овсянников).

В 2004 году в 15 лет 4 месяца 18 дней дебютировал в суперлиге в составе клуба Молот-Прикамье (за сезон провел 12 игр), что является абсолютным рекордом в истории российского хоккея. После этого Селезнева пригласили в казанский Ак Барс, где на правах аренды защитник играл в фарм-клубах барсов и в ХК Амур.

У Якова есть два брата, которые тоже играют в хоккей. Старший — Савва Селезнёв (Ермак) и младший — Всеволод Селезнёв (Молот-Прикамье). В конце сезона 2009—2010 помог (6 игр, 3 гола, 4 передачи) Амурским тиграм (команда МХЛ) завоевать бронзовые медали в Квалификационном турнире МХЛ — этот результат дал возможность Амурским тиграм участвовать в Чемпионате МХЛ сезона 2010—2011 годов.

В начале сезона 2010—2011 годов контракт с Ак Барсом был расторгнут по обоюдному согласию сторон, заключил контракт с Нефтехимиком. Позже перебрался в Московский Спартак. В Спартаке, чередует игры за основной состав и МХК Спартак в Чемпионате Чемпионат МХЛ в сезоне 2010/2011, где команда не попала в плей-офф.

После окончания плей-офф 2011 (команда остановилась в четвертьфинале конференции против СКА (0-4) Якова, а также его одноклубников: Артёма Воронина, Дмитрия Вишневского, Александра Гоголева и Филиппа Толузакова, командировали в фарм-клуб Московских Крылья Советов(Дмитров), для повышения игровой практики и участия в Плей-офф ВХЛ 2010—2011 — команда остановилась в 1/8 финала против ХК ВМФ 2-3.

Достижения 
 Чемпион мира среди юниоров (2007 год) — 7 матчей, 2 очка
 Бронзовый призёр чемпионата мира среди молодёжных команд (2008 год) — 7 матчей, 1 очко

Данные 
 Позиция — защитник
 Хват клюшки — левый
 Рост — 190 см
 Вес — 88 кг

Сезоны 
 2004—2005: ХК Молот-Прикамье. Всего сыграл 12 игр
 2005—2006: Нефтяник (Альметьевск). Всего сыграл 25 игр
 2006—2007: Нефтяник (Лениногорск). Всего сыграл 30 игр, сделав 8 передач
 2006—2007: Ак Барс-2. Всего сыграл 4 игры, сделав 1 передачу
 2007—2008: Нефтяник (Альметьевск). Всего сыграл 19 игр, забив 1 шайбу и сделав 4 передачи
 2007—2008: Ак Барс. Всего сыграл 28 игр, сделав 1 передачу
 2008—2009: Амур. Всего сыграл 35 игр, забив 2 шайбы и сделав 2 передачи
 2009—2010: Амур. Всего сыграл 31 игру, сделав 2 передачи
 2010: Нефтехимик. Всего сыграл 1 игру (МХК Реактор. Всего сыграл 13 игр, забив 2 шайбы и сделав 9 передач)
 2010—2011: Спартак
 2012—: Витязь (хоккейный клуб, Московская область)

Ссылки 
 
 Профиль на сайте eliteprospects.com
 Профиль на сайте Sports.ru

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Молот-Прикамье»
Игроки ХК «Нефтяник» Альметьевск
Игроки ХК «Нефтяник» Лениногорск
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Барс»‏
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Реактор»
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки МХК «Спартак»
Игроки ХК «Крылья Советов»
Игроки ХК «Донбасс»
Игроки ХК «Кубань»
Игроки ХК «Витязь»
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Рубин»
Игроки ХК «Ермак»
Игроки ХК «Сарыарка»
Игроки ХК «Арлан»
Игроки ХК «Дизель»
Игроки ХК «Юность-Минск»